Les ondes africaines d'est (en anglais, african easterlies waves, abrégé AEW) sont une forme spécifique et plutôt complexe des ondes tropicales. Elles sont spécifiques à l'Afrique subsaharienne. Elles se présentent d'une manière générale comme un creux barométrique qui s'étend vers le nord, avec deux centres de surface et un centre de niveau moyen. La formation et la position de ces ondes est sous l'influence de diverses oscillations, particulièrement l'oscillation atlantique multidécennale, et elles interagissent avec le courant-jet africain d'Est.

Les ondes africaines d'est sont en lien avec de nombreux phénomènes météorologiques et sont les précurseurs de nombre de cyclones tropicaux de l'Atlantique Nord. Ces ondes sont également une composante essentielle de la mousson de l'Afrique du nord.

Définition 

Les ondes africaines d'est sont des perturbations de la circulation atmosphérique estivale qui se développent au-dessus de l'Afrique du Nord et se propagent vers l'ouest. Elles prennent naissance lors du passage des masses d'air venant de l'Est au niveau des montagnes du Kenya, et particulièrement dans une zone qui s'étend du Kilimanjaro au Mont Kénya. Elles traversent le continent africain puis la région équatoriale de l'Atlantique Nord jusqu' aux iles de la Caraibe et au delà vers l'Amérique centrale à travers la Zone Intertropicale de Convergence à une vitesse moyenne de  (. Ces ondulations ont une longueur d'onde d'environ de  et une périodicité de 3 à 5 jours

Genèse météorologique 

Le Courant-jet africain d'Est et ses environs présente une double instabilité, la région est en effet très particulière en été. Le Sahara se réchauffe et l'air chaud, moins dense, s'élève, formant une dépression thermique de surface qui ne s'étend qu'entre la surface et la pression de . Le tout est surmonté d'un anticyclone en altitude. 

D'autre part, au sud on retrouve le Golfe de Guinée, région relativement froide et humide qui est opposé au Sahara qui est relativement chaud et sec. Ceci créé une instabilité barotrope en établissant une circulation dû au gradient de température et d'humidité similaire à un régime de brise. L'air se dirige donc du sud vers le nord mais est déviée vers la droite par la force de Coriolis pour donner le vent de mousson africaine du sud-ouest. 

La rencontre entre les vents du courant-jet africain d'Est et le vent de mousson provoquent alors un cisaillement de vent horizontal dans lequel des ondulations se produisent.

Évolution future au-dessus de l'Atlantique

Les interactions avec le système climatique

Notes et références

  

Circulation atmosphérique